Бовуазен () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Дром
 Бовуазен () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ґар